Мзузу () — третий по величине город в Малави, административный центр Северного региона. Находится в центре сельскохозяйственного региона, на окружающих город территориях выращивается чай, кофе и каучуконосы. К югу от города располагается лес Вифья, крупнейший в Африке рукотворный лес. В городе располагается аэропорт Мзузу, университет Мзузу, основанный в 1994 году и Центральный госпиталь Мзузу, один из четырёх подобных госпиталей в стране.

Население

Климат

Примечания 

Города Малави